Čečenská válka je označení pro dva konflikty mezi Čečenskem a Ruskem:

 První čečenská válka (1994–1996)
 Druhá čečenská válka (1999–2009)

Externí odkazy